Метрополитано 1972 () — одна из двух частей очередного профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Переходный турнир 
Переходный турнир носил формальный характер, так как к моменту его старта «Ланус» и «Банфилд» потеряли математические шансы остаться в лиге.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1972 на rsssf.com

1972
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1972 году